Diesel pode se referir a:

Termos tecnológicos relacionados a Rudolf Diesel 
 Óleo diesel ou gasóleo
 Motor a diesel
 Ciclo Diesel
 Locomotiva a diesel
 Biodiesel, um combustível para motores a diesel, feito a partir de óleo vegetal

Pessoas 
 Rudolf Diesel, engenheiro alemão, inventor do motor Diesel
 Diezel Ky Braxton, filho de Toni Braxton
 Outro nome utilizado pelo cartógrafo/ilustrador David S. LaForce

Cinema e televisão 
 Diesel, um personagem da The Railway Series
 Vin Diesel, ator norte-americano 
 Diesel, filme de 1985 dirigido por Robert Kramer

Música 
 Johnny Diesel, cantor de rock australiano
 Diesel (banda), banda neerlandesa
 Diesel, uma banda de rock alternativo brasileira, denominada atualmente Udora
 Shaq Diesel, rap de 1993 de Shaquille O'Neal
 Kevin Nash Ex-Lutador de WWE

Esportes 
 John Riggins, jogador de futebol americano da NFL, conhecido como John "the Diesel"
 Greg "Diesel" Williams
 Shaquille O'Neal, conhecido como "The Big Diesel" no Phoenix Suns, entre outros apelidos

Empresas
Diesel (marca)

Desambiguação